This is Tomorrow peut faire référence à :
 This is Tomorrow, une exposition de Pop art en 1956
 This is Tomorrow, un film sorti en 1943